Mutis puede referirse a:

Personalidades
 Mutis, faraón del Antiguo Egipto;
 José Celestino Mutis, botánico y matemático español; 
 Sinforoso Mutis, botánico del Nuevo Reino de Granada.
 Álvaro Mutis, escritor colombiano.

Eventos
 Festival MUTIS, de teatro independiente y nueva creación de Barcelona.